Bich est un nom de famille porté notamment par :
 Marcel Bich (1914-1994), appelé aussi le baron Bich, industriel franco-italien créateur du stylo Bic et du groupe homonyme ;
 Bruno Bich (1946-2021), fils du précédent, dirigeant du groupe Bic de 1993 à 2016 ;
 Emmanuel Bich (1800-1866), médecin et syndic de la ville d'Aoste, arrière-grand-père de Marcel Bich.

Homonymie de patronyme